Der Family Circle Cup 1996 war ein Damen-Tennis-Sandplatzturnier in Hilton Head Island. Er war Teil der WTA Tour 1996 und fand vom 1. bis 7. April 1996 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 1996
Tennisturnier in Hilton Head Island